Bukowez (ukrainisch ; russisch und bulgarisch Буковец) ist der Name folgender Orte in der Ukraine:
 Bukowez, Dorf in der Oblast Iwano-Frankiwsk, Rajon Kalusch; siehe Bukowez (Kalusch)
 Bukowez, Dorf in der Oblast Iwano-Frankiwsk, Rajon Werchowyna; siehe Bukowez (Werchowyna)
 Bukowez, Dorf in der Oblast Transkarpatien, Rajon Chust; siehe Bukowez (Chust)
 Bukowez, Dorf in der Oblast Transkarpatien, Rajon Mukatschewo; siehe Bukowez (Mukatschewo)

 Bukowez, Ort in der Gemeinde Widin in der Oblast Widin, Bulgarien, siehe: Bukowez (Widin)

Siehe auch:
 Bukovec
 Bukowiec